Anders Thomsen er navnet på flere personer:

 Anders Thomsen (politiker) (1842-1920) - dansk lærer og politiker.
 Anders Thomsen (fodboldspiller) (født 1995) - dansk fodboldspiller.
 Anders Thomsen (ungdomspolitiker) - dansk politiker, tidligere formand for Radikal Ungdom.
 Anders Thomsen (speedwaykører) - dansk speedwaykører.